Дисциплина ( — учёба, воспитание, школа) имеет несколько значений:

В отношении поведения
 Дисциплина — поведенческая модель человека, направленная на следование порядку, закону или установленным правилам.
  — богиня в римской мифологии, персонифицирующая воинскую дисциплину. Культ получил распространение при императоре Адриане.

Как вид деятельности, род занятий
 Научная дисциплина — самостоятельная отрасль какой-либо науки.
 Спортивная дисциплина — составная часть вида спорта.
 Учебная дисциплина — часть учебного плана, самостоятельный предмет с аттестацией.

См. также 
 Воспитание